Termin ABE ima više značenja.
 Aceton-butanol-etanolna fermentacija, biohemijski proces
 Asocijacija građevinskih inženjera (), britanska organizacija